Baruch Lumet (1898-1992), acteur juif américain d'origine polonaise, père de Sidney Lumet ;
 Jean-Claude Lumet (né en 1946), écrivain poitevin ;
 Louis Lumet (1870-1923), inspecteur des Beaux-Arts et écrivain français ;
 Sidney Lumet (1924-2011), réalisateur américain ;
 Jenny Lumet (1967-), scénariste et productrice américaine, fille de Sidney Lumet.

Patronyme juif